Сезон 1921—1922 у Серії А — 25-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Схід 

Результати

Додатковий матч

|}

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1922
Швейцарія
Швейцарія